Anna Westberg kan syfta på

 Anna Wästberg (1832–1905), författare
 Anna Westberg (ballerina) (1855–1928)
 Anna Westberg (författare) (1946–2005), journalist och författare
 Anna-Lena Wästberg  (född 1928), barnboksförfattare och översättare